Cet article recense différents sujets portant le nom de Green River, c'est-à-dire « Rivière Verte » en anglais.

Cours d'eau

Green River : affluent du Lillooet, Colombie-Britannique
 Green River : Nouveau-Brunswick

Green River : Caroline du Nord
 Green River : affluent de la Heart River, Dakota du Nord
 Green River : affluent du Rock, Illinois
 Green River : affluent de l'Ohio, Kentucky
 Green River : plusieurs rivières dans le Massachusetts
 Green River : Michigan
 Green River : affluent de la Buffalo River, Tennessee
 Green River : affluent du Colorado, dans l'Utah, le Colorado et le Wyoming
 Green River : affluent de la Duwamish River, Washington.

Green River : affluent du Sepik

Toponymes

Green River, Pickering, Ontario

Green River, une localité de l'Illinois 
 Green River, une localité de l'Utah sur la Green River
 Green River, une localité du Wyoming sur cette même rivière

Green River

Divers 
 Green River : groupe de grunge américain formé en 1984
 Green River : album du groupe Creedence Clearwater Revival (1969)
 Green River : chanson sur cet album
 Green River : boisson non-alcoolisée verte, au goût de citron vert.
 Green River : couteau de camp utilisé lors de la conquête de l'Ouest américain par les colons et produit en masse en Angleterre à Sheffield.
 Green River : roman de Tim Willocks.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'hydronyme